Джон Эй Тонелли (; ) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий.

В НХЛ играл на месте левого нападающего. На Кубке Канады 1984 года признан лучшим игроком. В НХЛ четыре раза завоёвывал Кубок Стэнли.

Биография 
Джон Тонелли родился в Милтоне в провинции Онтарио. Его мать была родственницей игрока НХЛ Энио Склизицци.

В детстве Джон достаточно успешно занимался бейсболом и баскетболом, но всё-таки стал хоккеистом. После трёх сезоном в ВХА перешёл в «Айлендерс», когда клуб был на пике своей истории, где завоевал четыре Кубка. После играл в «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз». Свой последний сезон безуспешно провёл в Чикаго и Квебеке.

Из-за карьеры в НХЛ не играл на чемпионатах мира и Олимпиадах. За сборную Канады Джон Тонелли сыграл лишь на Кубке Канады в 1984 году, где был признан лучшим игроком.

Результаты 
Национальная хоккейная лига

 *Обладатель Кубка Стэнли

Международная карьера

Примечания 

Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами